Gasthof zum Mohr steht für:
 Gasthof zum Mohr (Emseloh), Gasthof in Emseloh, Allstedt, Sachsen-Anhalt
 Gasthof zum Mohr (Halle), Gasthof in Halle (Saale), Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Volkshaus zum Mohren, ehemaliger Gasthof in Gotha, Thüringen